Gustavo Cabral ist der Name folgender Personen:

* Gustavo Cabral, bekannt als Ciruelo Cabral (* 1963), argentinischer Maler, Illustrator und Autor
 Gustavo Cabral (Fußballspieler) (* 1985), argentinischer Fußballspieler